Osoby o tym nazwisku:
 Albert Preuß (1864–?) – niemiecki strzelec, medalista olimpijski
 Christoph Preuß (ur.  1981) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Franziska Preuß (ur. 1994) – niemiecka biathlonistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata
 Friedrich Preuß (1850–1914) – nauczyciel, dyrektor gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim i w Braniewie, poseł Reichstagu
 Hugo Preuß (1860–1925) – niemiecki prawnik i polityk, twórca konstytucji niemieckiej Republiki Weimarskiej
 Werner Preuss (1894–1919) – as lotnictwa niemieckiego Luftstreitkräfte z 22 zwycięstwami w I wojnie światowej